El término Oktíabrskoye , Oktiábrske (en ucraniano: Октябрське o Octeábrscoe (en moldavo) puede referirse a:

Octeábrscoe (Donduşeni), localidad del distrito de Donduşeni, en Moldavia.
Octeábrscoe (Floreşti), localidad del distrito de Floreşti, en Moldavia.

Oktiábrskoye (Altái), localidad de la república de Altái, en Rusia.
Oktiábrskoye (Steplitamak, Bashkortostán), localidad del raión de Steplitamak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiábrskoye (Iglino, Bashkortostán), localidad del raión de Iglino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiábrskoye (Steplitamak, Bashkortostán), localidad del raión de Steplitamak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiábrskoye (Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Surazh, Briansk), localidad del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Grozni, Chechenia), localidad del raión de Grozni de la república de Chechenia, en Rusia.
Oktiábrskoye (Vedeno, Chechenia), localidad del raión de Vedeno de la república de Chechenia, en Rusia.
Oktiábrskoye (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Kizliar, Daguestán), localidad del raión de Kizliar de la república de Daguestán, en Rusia.
Oktiábrskoye (Jasaviurt, Daguestán), localidad del raión de Jasaviurt de la república de Daguestán, en Rusia.
Oktiábrskoye (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo Janti-Mansi, en Rusia.
Oktiábrskoye (Zólskoye, Kabardino-Balkaria), localidad del raión de Zólskoye de la república de Kabardino-Balkaria, en Rusia.
Oktiábrskoye (Maiski, Kabardino-Balkaria), localidad del raión de Maiski de la república de Kabardino-Balkaria, en Rusia.
Oktiábrskoye (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Oktiábrskoye (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Oktiábrskoye (Oktíabrskoye, Oremburgo), localidad del raión de Oktiábrskoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Oktiábrskoye (Sévernoye, Oremburgo), localidad del raión de Sévernoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Oktiábrskoye (Nevérkino, Penza), localidad del raión de Nevérkino del óblast de Penza, en Rusia.
Oktiábrskoye (Serdovsk, Penza), localidad del raión de Serdovsk del óblast de Penza, en Rusia.
Oktiábrskoye (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Oktiábrskoye (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Oktiábrskoye (Prigorodni, Osetia del Norte), localidad del raión de Prigorodni de la república de Osetia del Norte - Alania, en Rusia.
Oktiábrskoye (Mozdok, Osetia del Norte), localidad del raión de Mozdok de la república de Osetia del Norte - Alania, en Rusia.
Oktiábrskoye (aldea, Monastyrshina, Smolensk), aldea del raión de Monastyrshina del óblast de Smolensk, en Rusia.
Oktiábrskoye (selo, Monastyrshina, Smolensk), selo del raión de Monastyrshina del óblast de Smolensk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Jislávichi, Smolensk), localidad del raión de Jislávichi del óblast de Smolensk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Oktiábrskoye (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Tiumén), localidad del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiábrskoye (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Oktiábrskoye (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.

Oktiábrskoye (Krinichki, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krinichki del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Synelnykove, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Synelnykove del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Donetsk), localidad del ókrug urbano de Donetsk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Velika Novosilka, Donetsk), localidad del raión de Velika Novosilka del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Volnovaja, Donetsk), localidad del raión de Volnaja del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Dobropilia, Donetsk), localidad del raión de Dobropilia del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Sloviansk, Donetsk), localidad del raión de Sloviansk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Konkove, Telmanove, Donetsk), localidad del selsovet de Konkove del raión de Telmanove del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Michúrine, Telmanove, Donetsk), localidad del selsovet de Michúrine del raión de Telmanove del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Krasnohvardiiske, Crimea), localidad del raión de Krasnohvardiiske de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Lenine, Crimea), localidad del raión de Lenine de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Pervomayske, Crimea), localidad del raión de Pervomayske de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Sovetskyi, Crimea), localidad del raión de Sovetskyi de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Oktiábrskoye (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.